Tarqui puede referirse aː

 la batalla de Tarqui, del 27 de febrero de 1829;
 el cerro Tarqui, ubicado en Potosí (Bolivia);
 los Granaderos de Tarqui, grupo de escolta presidencial de Ecuador;
 el municipio de Tarqui, ubicado en el departamento del Huila (Colombia);
 la parroquia rural Tarqui, ubicada en Cuenca (Ecuador);
 la parroquia urbana Tarqui, de Guayaquil (Ecuador);
 el río Tarqui, que recorre parte del cantón Cuenca (Ecuador).